Ґренвілл (Grenville) може стосуватись:

Людей

Британські прем'єр-міністри 

 Джордж Ґренвілл (1712–1770), прем’єр-міністр 1763–1765
 Вільям Ґренвілл, 1-й барон Ґренвілл (1759–1834), його син, прем’єр-міністр 1806–1807

Інші люди 
 Бернард Ґренвілл, англійський політик
 Енн Ґренвілл, баронеса Ґренвілл (1772–1864), англійська аристократка і письменниця
 Бевіл Ґренвілл (1596–1643), англійський військовий
 Брюс Ґренвілл (Bruce Ronald Henderson, нар. 1950), новозеландський анархіст
 Елізабет Ґренвілл (1719–1769), британська мисткиня і письменниця
 Georgina Grenville (born 1975), South African fashion model
 Henry Grenville (1717–1784), British diplomat and politician
 Hester Grenville, 1st Countess Temple, (c. 1690 – 1752)
 Honor Grenville, Viscountess Lisle, (c. 1493–5 – 1566)
 Kate Grenville (born 1950), Australian author
 Джеймс Ґренвілл (1715–1783), британський політик
 Джеймс Ґренвілл, 1-й Барон Ґластонбері (1742–1825), британський політик
 Джордж Наджент-Темпл-Ґренвілл, 1-й маркіз Бекінгем, британський політик
 Jane Grenville (born 1958), British archaeologist and academic
 John Grenville (disambiguation)
 Річард Ґренвілл (1678–1727), британський політик
 Річард Ґренвілл (офіцер британської армії), британський військовий
 Річард Ґренвілл-Темпл, 2-й граф Темпл, британський політик
 Томас Ґренвілл, британський політик, дипломат і бібліофіл

 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville (disambiguation)

Люди з ім'ям Ґренвілл 

 Ґренвілл Андерсон (1951–2004), австралійський автогонщик
 Ґренвілл Астілл, британський археолог в Університеті Редінга
 Ґренвілл Бердслі (1898–1960), американський юрист, генеральний прокурор штату Іллінойс
 Ґренвілл Берклі (1806–1896), британський політик
 Ґренвілл Бут (1925 –1990) англійський футболіст
 Ґренвілл Кларк (1882–1967) американський юрист і письменник
 Ґренвілл Коул (1859–1924), британський геолог
 Ґренвілл Кросс (нар. 1951), британський адвокат
 Ґренвілл Дейві (нар. 1961), англійський скульптор
 Ґренвілл Дітріх (нар. 1960), футболіст Австралійських правил у відставці
 Ґренвілл М. Додж (1831–1916), офіцер громадянської війни в США та конгресмен
 Ґренвілл С. Емері (нар. 1843 р.) американський педагог і письменник, засновник школи Гарвард-Вестлейк
 Ґренвілл Т. Еммет (1877–1937), американський юрист і дипломат
 Ґренвілл Гудвін (бл. 1898–1951), колишній мер Оттави
 Ґренвілл Гейр (1931–1968), англійський футболіст
 Ґренвілл Джонстон (нар. 1945), британський бухгалтер і офіцер територіальної армії
 Ґренвілл Джонс (1922–2000), валлійський політичний консультант і політик
 Ґренвілл Кент (нар. 1965), австралійський письменник і кінорежисер
 Ґренвілл Кляйзер (1868–1953) канадський письменник
 Ґренвілл Льюїс (1875–1964), американський футбольний тренер і бізнесмен
 Ґренвілл Меллен (1799–1841), американський поет і юрист
 Ґренвілл Міллінгтон (нар. 1951), валлійський футболіст
 Ґренвілл Морріс (1877–1959), валлійський футболіст
 Ґренвілл Пінто, канадський скрипаль
 Ґренвілл Тернер (нар. 1936) британський фізик
 Ґренвілл Вілсон (нар. 1932), англійський гравець у крикет
 Ґренвілл Дін Вілсон (1833–1897), американський піаніст і композитор
 Ґренвілл Ліндалл Вінтроп (1864–1943), американський юрист і колекціонер мистецтва

Місця

Австралія 

 Мис Ґренвілл, Квінсленд, Австралія
 Графство Ґренвілл, Вікторія, Австралія
 Виборчий округ Ґренвілл, Вікторія, Австралія, 1859–1927
 Шир Ґренвілл, Вікторія, Австралія, 1861–1994

Канада 

 Ґренвілл, Квебек
 Grenville-sur-la-Rouge, Quebec
 Grenville, Grenville-sur-la-Rouge
 Grenville Channel, a strait on the north coast of British Columbia
 Ґренвілл (гроафство, Онтаріо)
 Об'єднані графства Лідс і Ґренвілл (Онтаріо, Канада)
 Ґренвілл (виборчий округ)
 Ґренвілл (провінційний виборчий округ)
 Ґренвілл (парафія, Острів Принца Едварда), Канада
 Grenville Province, a geological region in eastern Canada
 Ґренвілл (гора), Британська Колумбія

Гренада 

 Ґренвілл, Гренада
 Річка Ґренвілл

Сполучені Штати 

 Ґренвілл, Нью-Мексико
 Ґренвілл, Південна Дакота
 Пойнт-Ґренвілл, мис у штаті Вашингтон

Інше використання 
 Ґренвілліти — політично-родинна група, послідовники Річарда Ґренвілл-Темпла, 2-го графа Темпла
 Ґренвіллський християнський коледж, Онтаріо, Канада
 Ґренвілльський коледж, колишня школа-інтернат у Девоні, Англія
 Коледж Ґренвілл, Балларат, колишня приватна школа в Австралії
 Ґренвілльська складчастість, геологічна горотворча структура
 Середня школа Ґренвілл, Гренада
 HMS Grenville, кілька кораблів Королівського флоту
 Grenville House, житловий комплекс в Гонконзі
 The Two Mrs. Grenvilles, англійський телевізійний міні-серіал 1987 року

Див. також 

 
 Ґранвілл (сторінка неоднозначностей)
 Greenville (disambiguation)
 Ґренвілліти, прізвисько групи британських політиків

Англійські прізвища